Го́рин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Георгий, означающего по-гречески «земледелец» . Горины — дворянский род.

Известные носители 
 
 Горин, Анатолий Сергеевич (1922—1981) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Горин, Бернард Хаимович (1868—1925) — еврейский прозаик, драматург, переводчик, журналист, историк театра.
 
 Горин, Виталий Николаевич (1971—1995) — танкист, Герой Российской Федерации.
 
 Горин, Вячеслав Тимофеевич (1931—1994) — советский и белорусский учёный-зоотехник, генетик.
 Горин, Григорий Израилевич (Офштейн; 1940—2000) — советский прозаик и писатель-сатирик, драматург, сценарист, телеведущий.
 Горин, Геннадий (род. 1972) — российский юморист и музыкальный исполнитель.
 Горин, Евгений Алексеевич (1936—2018) — советский и российский математик, профессор МГУ и МПГУ.
 Горин, Ефим Евграфович (1877—1951) — изобретатель-самоучка, изобрёл «систему механического телевидения» и аппарат для слепых.
 
 Горин, Иван Петрович (1925—2003) — искусствовед.
 Горин, Михаил Тихонович — колхозный ветеринар в Московской области, Герой Социалистического Труда.
 Горин, Николай Кузьмич (1925—2005) — Герой Советского Союза.
 
 
 Горин, Феодосий Александрович (1923—1969) — генерал-майор, лауреат Ленинской премии.
 Горин, Чарли (1928—2021) — американский бейсболист.
 Горин, Эдуард Алексеевич (род. 1935) — директор производственного объединения «Одесский автосборочный завод».
 Игорь Горин (1904—1982) — американский оперный певец.

Составные фамилии



Топонимы 
 Горин — река в Хабаровском крае.
 Горин — хутор в Даниловском районе Волгоградской области.
 Горин — посёлок сельского типа в Солнечном районе Хабаровского края.
 Горин — железнодорожная станция в Солнечном районе Хабаровского края.

См. также 
 Карьера Димы Горина

Примечания